Sălaș, Sălașu (< ):
 Localitate
 Comuna Sălașu de Sus (, ), o comună în județul Hunedoara, Transilvania, România
 Sălașu de Sus, un sat în județul Hunedoara, Transilvania, România
 Peștera (), o localitate în județul Hunedoara, Transilvania, România
 Sălașu de Jos (, ), o localitate în județul Hunedoara, Transilvania, România
 Râu
 Râul Sălaș (), un curs de apă, afluent al râului Strei
 Râul Mălăiești, Sălaș (), un curs de apă, afluent al râului Sălaș
 Lac
 Lacul Sălaș (), un lac natural din Republica Moldova

Vezi și 
 Salaš
 Salàs de Pallars, o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida

Toponime românești